Frank Wess – sassofonista e flautista jazz statunitense (Kansas City, 4 gennaio 1922 – New York, 30 ottobre 2013)
Julius Wess – fisico austriaco (Oberwölz, 5 dicembre 1934 – Amburgo, 8 agosto 2007)
Wess – cantante e bassista statunitense naturalizzato italiano (Winston-Salem, 13 agosto 1945 – Winston-Salem, 21 settembre 2009)